Српска истински православна црква
 Грчка истински православна црква
 Руска истински православна црква
 Македонска истинска православна црква
 Истински православна црква Молдавије
 Истински православна црква Румуније
 Руска катакомбна црква, некад и звана Истинска православна црква.